Hod Hasjaron, een stad in Israël, gelegen in het district Centrum
 Hodr, zoon van Odin in de Noordse mythologie

 HOD (Valkenswaard), een Nederlandse hockeyclub